Багила Бирмагамбетовна Баймагамбетова () — казахстанский общественный деятель. Заслуженный работник Республики Казахстан (1998).

Биография 
Родилась 10 февраля 1951 года в п. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области.

В 1972 году окончила Костанайский государственный педагогический институт по специальности «учитель французского языка», в 1981 — Алма-Атинскую высшую партийную школу по специальности «политолог».

, тема диссертации: «Алма Оразбаева: ее революционное наследие», (1999).

Трудовая деятельность 
В 1972 года — учитель средней школы города Джетыгара.

С 1975 по 1979 годы — секретарь Джетыгаринского горкома ЛКСМ Казахстана, инструктор, заведующая отделом Кустанайского обкома ЛКСМ Казахстана.

В 1981 году — заместитель председателя Карасуского районного совета народных депутатов.

В 1982 году — секретарь Фёдоровского райкома Кустанайской области.

С 1983 по 1987 год — заместитель председателя Кустанайского областного Совета народных депутатов.

С 1987 по 1991 годы — секретарь, второй секретарь Кустанайского обкома КПК.

В 1991 года — заместитель председателя Кустанайского облисполкома.

С 1992 по 1995 годы — заместитель Главы администрации Кустанайской области.

С 1995 по 1998 годы — директор департамента образования Костанайской области.

С 1998 по 2002 годы — руководитель аппарата Акима Костанайской области.

С 2002 по 2004 годы — заместитель акима Костанайской области.

Выборные должности, депутатство 
С 19 сентября 2004 по 20 июня 2007 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IІІ созыва, от избирательного округа № 46 Костанайской области, секретарь Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член депутатской группы Парламента Республики Казахстан по народонаселению и развитию «Отбасы», сопредседатель Комиссии по межпалатному сотрудничеству между Мажилисом Парламента РК и Государственной Думой РФ, член Координационного совета женщин-парламентариев межпарламентского союза.

С 27 августа 2007 по ноябрь 2011 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Награды и звания 
 1998 — Заслуженный работник Республики Казахстан
 2005 — Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»
 2006 — Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан»
 2007 — Орден Курмет
 2008 — Педагогический медаль имени «Ыбырая Алтынсарина»
 2011 — Почётная грамота Межпарламентская ассамблея СНГ
 2018 — Премия «Вклад женщин Костанайской области в развитие Независимого Казахстана»
2020 — Почетный гражданин Костанайской области

Примечания

Ссылки 
 Баймагамбетова Багила Бирмагамбетовна Член комитета по международным делам, обороне и безопасности 

Выпускники Костанайского педагогического института
Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва